Bunte Reihe ist die Bezeichnung  für:

 eine abwechselnde Sitzordnung, siehe Westfälische Reihe
 eine Labormethode, siehe Bunte Reihe (Labor) 
 eine DDR-Kinderbuchserie, siehe Bunte Reihe (Kinderbuch)